Swiss steht für:
 Swiss International Air Lines, eine Fluggesellschaft
 .swiss, ein Generischer Top-Level-Domain (TLD) der Schweiz
 Swiss Made, als Kurzform für ein Herkunftssiegel Schweizer Produkte
 Helvetica (Schriftart)
 Swiss (Missouri), Stadt in Missouri, USA
 Swiss (North Carolina), Stadt in North Carolina, USA
 Swiss (West Virginia), Stadt in West Virginia, USA
 Swiss (Wisconsin), Stadt in Wisconsin, USA
 Swiss (Musiker), Musiker aus Hamburg

Swiss ist:
 das englische Wort für schweizerisch

Swiss ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Swiss (* 1975), US-amerikanischer Pornodarsteller